Die Santa Isabel war ein Passagier- und Frachtschiff, das im Januar 1921 sank, wobei 254 Menschen starben.

Einzelheiten 
Das 88,85 m lange und 12,20 breite Dampfschiff wurde im Februar 1916 von der Werft Sociedad Española de Construcción Naval (SECN) in Matagorda abgeliefert. Auftraggeber war die Reederei Compañía Transatlántica Española aus Barcelona.

Anfang Februar 1921 befand sich die Santa Isabel auf einer Reise von Bilbao nach Cádiz mit Stückgut und Passagieren. Nach einer Schiffskollision in den frühen Morgenstunden des 2. Januar 1921 sank das Schiff in der Bucht Ría de Arousa bei der Insel Isla de Sálvora in Galicien. Von 240 Passagieren und 70 Mannschaftsmitgliedern konnten nur 56 Personen gerettet werden.

Weblinks 
 Vapores San Carlos y Santa Isabel bei vidamaritima.com, 19. November 2007 (spanisch)

Einzelnachweise 

Passagierschiff (Spanien)